Die Estoril Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Mai 2006 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sand auf ausgetragen. In derselben Woche wurden die BMW Open in München ausgetragen, die wie die Estoril Open zur Kategorie der ATP International Series zählte. Zeitgleich fand auch ein Turnier der Damen in Oeiras statt.

Im Einzel nahm der Titelverteidiger Gastón Gaudio nicht erneut am Turnier teil. Es gewann mit David Nalbandian abermals ein Argentinier die Einzelkonkurrenz. Nalbandian gewann nach 2002 bereits seinen zweiten Titel und gab als Setzlistenerster im Turnierverlauf nur einen Satz ab und musste nur einmal überhaupt in einen Tie-Break gehen. Im Finale schlug er den Turniersieger von 2003 Nikolai Dawydenko. Es war der fünfte Titel für Nalbandian in seiner Karriere.
Das Doppel gewannen im letzten Jahr die Tschechen František Čermák und Leoš Friedl, die nicht erneut gemeinsam zusammen spielten. Čermák nahm gar nicht am Turnier teil, während Friedl mit Lucas Arnold Ker erneut das Finale erreichte. Dort verloren sie aber an Position 3 gesetzt gegen die an Nummer 2 gesetzte ebenfalls tschechische Paarung aus Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner, die ihren zweiten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 600.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 625.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Oeiras